Le Hérisson qui voyait tout en vert est un film d'animation iranien réalisé par Behzad Farahat, sorti en 2008.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : Le Hérisson qui voyait tout en vert
 Réalisation : Behzad Farahat
 Durée : 45 minutes
 Pays : 
 Société de distribution :  : Les Films du Whippet
 Dates de sortie : 
  :
  :

Distribution

Références

Liens externes 
 

Film iranien sorti en 2008
Film d'animation iranien
Moyen métrage iranien
Moyen métrage d'animation